Wpadka (film 2007) (Knocked Up) − amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Judda Apatowa
 Wpadka (film 2001) (Crush) − niemiecko-brytyjska tragikomedia w reżyserii Johna McKaya
 Wpadka (film 1999) (Kimberly) − amerykańska komedia romantyczna w reżyserii Frederica Golchana
 Wpadka – powieść Roberta Muchamore'a